Muggiano bezeichnet:

 Muggiano (Mailand), Ortsteil von Mailand
 Muggiano (La Spezia), Ortsteil von La Spezia